Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2008 se konalo ve dnech 9. a 10. února 2008 v rychlobruslařské hale Sportforum Hohenschönhausen v německém Berlíně. Pro muže to bylo 102. mistrovství světa, pro ženy 66. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Nizozemec Sven Kramer, jenž zde získal druhou zlatou medaili, a jeho krajanka Ireen Wüstová, která v Berlíně vybojovala stříbrnou medaili.

Českou výpravu tvořila pouze Martina Sáblíková, která se umístila na pátém místě.

Muži 
Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 13 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Německo (2), Rusko (2), Itálie (1), Polsko (1); 8 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (4); a 3 z Asie: Čína (1), Japonsko (1), Jižní Korea (1).

Ženy 
Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (3), Česko (1), Norsko (1), Polsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Čína (1), Japonsko (2), Jižní Korea (1).

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve víceboji 2008, isuresults.eu

2008
Rychlobruslení v roce 2008
Rychlobruslení v Německu
Sportovní události v Berlíně
Sport v Německu v roce 2008